Abd-as-Salam forma part del nom de molts personatges:

 Abd-as-Salam ibn Maixix, sufí marroquí
 Abdus Salam, físic i professor universitari pakistanès
 Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad ibn at-Tayyib ibn Abd-as-Salam al-Hassaní al-Qadirí, historiador i biògraf marroquí
 Abu-l-Hàkam Abd-as-Salam ibn Abd-ar-Rahman ibn Muhàmmad ibn Abd-ar-Rahman al-Lakhmí, més conegut com a Ibn Barrajan, teòleg andalusí
 Abu-Muhàmmad Abd-as-Salam ibn al-Hàssan al-Qaysaraní al-Misrí, més conegut com a Ibn at-Túwayr, historiador egipci
 Jehad Abdussalam Muntasser, jugador de futbol libi
 Taqí-d-Din Abu-l-Abbàs Àhmad ibn Abd-as-Salam ibn Abd-Al·lah ibn Taymiyya al-Harraní, teòleg musulmà hanbalita

Notes